Baat steht für:
 Baat, siamesisches Gewichtsmaß
 Baat (Westinsana), ein Ort im indonesischen Distrikt Westinsana in Westtimor
 Bååt, schwedisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 BAT
 Baath